Джино Каппелло () (2 июня, 1920, Падуя, Италия — 28 марта, 1990, Болонья, Италия) — итальянский футболист. Прежде известный по выступлениям за клубы «Болонья» и «Милан», а также национальную сборную Италии.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Падова». Профессиональную футбольную карьеру начал в 1938 году в основной команде этого же клуба, проведя там два сезона, приняв участие в 60 матчах чемпионата.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба «Милана», к составу которого присоединился в 1940 году. За «россонери» сыграл следующие три сезона. В составе «Милана» был одним из лучших бомбардиров команды, имея среднюю результативность на уровне 0,39 гола за игру.

В 1944 году вернулся в «Падову». В 1945 году перешёл в клуб «Болонья», с небольшими перерывами защищал цвета этой команды в течение 11 сезонов. Играя в составе «Болоньи» выходил на поле в основном составе команды.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе «Новара» выступающей в Серии B, за эту команду выступал в течение 1956—1958 годов.

Карьера за сборную 
В 1949 году дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Италии. За сборную сыграл 11 матчей, забив 3 мяча. В составе сборной был участником чемпионатов мира 1950 года в Бразилии 1954 года в Швейцарии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений за сборную на сайте Федерации футбола Италии.
 Данные об игроке в «Энциклопедии футбола».

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Падова»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Новара»